Анастасия Слонова:
 Слонова, Анастасия Александровна (род. 1991) — казахстанская лыжница.
 Слонова, Анастасия Геннадьевна (род. 1984) — молдавская футболистка.